Les Festes de l'os al Vallespir, entre elles:
 La Festa de l'os d'Arles
 La Festa de l'os de Prats de Molló
 La Festa de l'os de Sant Llorenç de Cerdans

 Les Festes de l'ossa a Andorra, entre elles:
 El Ball de l'ossa d'Encamp
 L'Última ossa d'Ordino

 La Festa de l'Onso de la Mata a Els Ports

Vegeu també 
 :Categoria:Festes ancestrals de l'os